Le UK Albums Chart est un classement des ventes d'albums établi par The Official Charts Company (OCC) sur la base des ventes de l'industrie du disque au Royaume-Uni.

Articles connexes 
 UK Dance Chart
 UK Download Chart
 UK Hip Hop and R&B Chart
 UK Indie Chart
 UK Rock and Metal Chart
 UK Singles Chart

Lien externe 
 

Classement musical au Royaume-Uni